Левобережное — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Белёвском районе Тульской области России.

Административный центр — село Жуково.

История 
Образовано Законом Тульской области от 3 марта 2005 года.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 117 населённых пунктов:

Примечания 

Муниципальные образования Белёвского района
Сельские поселения Тульской области